Cinq navires de la United States Navy ont porté le nom de USS Lexington. Ce nom provient de la ville de Lexington dans le Massachusetts où eurent lieu les premières escarmouches de la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique.

 L', une brigantine de 14 canons nommée d'abord Wild Duck, acheté en 1776 et utilisé jusqu'à sa capture en 1777.
 L', un sloop de 24 canons commissionné en 1826 et revendu en 1860.
 L', un bateau à vapeur à roue à aubes converti en navire de guerre et utilisé pendant la guerre de Sécession.
 L', un porte-avions de  commissionné en 1927 et perdu en 1942 pendant la bataille de la mer de Corail.
 L', un porte-avions de classe Essex commissionné en 1943, il a combattu durant les campagnes du Pacifique et est de nos jours un navire musée à Corpus Christi au Texas.

Lexington